Оле́г Ана́ньев:
 Ананьев, Олег — советский украинский спортсмен-подводник.
 Ананьев, Олег Владимирович (в монашестве Никита; род. 1969) — архимандрит Русской православной церкви.